Вахромеево — название населённых пунктов в России (происходит от имени Вахромей — просторечной формы имени Варфоломей):
 Вахромеево — село в Икрянинском районе Астраханской области.
 Вахромеево — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Вахромеево — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Вахромеево — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Вахромеево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Вахромеево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Вахромеево — деревня в Конаковском районе Тверской области.

См. также 
 Варфоломеево — село в Тульской области, в ряде документов также именовалось Вахромеево.